Brzydowo ist der Name folgender Orte in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen:

 Brzydowo (Świątki), Dorf in der Gmina Świątki, Powiat Olsztyński, bis 1945: Seubersdorf, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Brzydowo (Ostróda), Dorf in der Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, bis 1945: Seubersdorf, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Brzydowo, nach 1945 kurzzeitig der Name von Biedówko, Ort in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, bis 1945: Ernestinenhöhe, Kreis Allenstein, Ostpreußen